Municipio de Houston puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Houston (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Houston (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Houston (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Houston (condado de Houston, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Houston.